Bercovici ist der Familienname folgender Personen:
David Bercovici (* 1960), US-amerikanischer Geophysiker
Eric Bercovici (1933–2014), US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Israil Bercovici (1921–1988), jiddischer Schriftsteller und Dramaturg in Bukarest
 Luca Bercovici (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Martin Bercovici (1902–1971), rumänischer Elektroingenieur
 Moïse Bercovici-Erco (1904–1944), rumänisch-jüdischer Kunstmaler und Kupferstecher